En agriculture, le fauchage est la première étape de la fenaison et de la moisson. Jadis, il s'effectuait à la faux.
 En médecine, le fauchage désigne un trouble de la marche d'origine neurologique, avec un membre inférieur raide décrivant un demi cercle et avec le pied rasant le sol.
 En sports de combat, le fauchage est un geste offensif qui consiste à projeter l'opposant au sol.

wa:fåtchaedje